Een verkeersweg:
 N948 (België)
 N948 (Nederland), zie Provinciale weg 948

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing